Интерфейс командной строки (, CLI).
 Common Language Infrastructure — общеязыковая инфраструктура для платформы Microsoft .NET.
 CLI (x86) — инструкция x86-совместимых процессоров — сокращение от «CLear Interrupts»
 calling line identification — автоматическое определение номера (абонента)
 Call Level Interface — программный стандарт, описывающий как именно программа должна отправлять SQL-запросы к системе управления базами данных (СУБД)
 CLI — число 151 в римской системе счисления.